Fernando Velázquez puede referirse a:

 Fernando Velázquez (f. 1277), obispo español;
 Fernando Velázquez (f. 1633), escritor y religioso español del siglo XVI;
 Fernando Velázquez Vigil (1950-2002), escultor y ceramista cubano.
 Fernando Velázquez Medina (n. 1951), crítico literario cubano;
 Fernando Velázquez (n. 1976), compositor español;